Starkenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Starkenstein (1884–1942), deutscher Pharmakologe
 Magda Starkenstein (1917–2011), niederländisch-tschechoslowakische Kunsthistorikerin, Kunstkritikerin, Übersetzerin und Dolmetscherin

Starkenstein ist der Name der Burg:
 Burg Starkenstein, eine Burgruine zwischen Stein und Starkenbach im Kanton St. Gallen